L'équipe cycliste Matériel-vélo.com est une équipe cycliste belge, ayant le statut d'équipe continentale à partir de 2022.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Geofco Doltcini Matériel-vélo.com en 2022

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste en Belgique
Équipe cycliste continentale